Distretto Sudorientale, divisione amministrativa di primo livello del Botswana
Distretto Sudorientale, divisione statistica di Malta